Парчмент — фамилия.

 Парчмент, Ребекка — модель, мисс Каймановых островов 2007.
 Парчмент, Хансл — ямайский легкоатлет.

 Парчмент (Мичиган) — город в штате Мичиган.